Tunis je lahko:
 Tunis - glavno mesto Tunizije
 Jezero Tunis - jezero ob mestu Tunis